Пражак — слово чешского происхождения и фамилия.

Персоналии 
 Пражак, Алоизий — австрийский политический деятель.
  — чехословацкий политик.
  — чешский историк литературы.
  — австрийский политик чешского происхождения.
  — чехословацкий хоккеист.
  — австрийский политик чешского происхождения.
  — чешский историк и педагог.
  — чехословацкий спортсмен. Серебряный призёр Олимпийских игр 1924 г.
 Пражак, Юрий — чешский юрист, профессор.
  — чехословацкий политик.

География 
 Пражак — чешский этнохороним, житель Праги. Также в разговорном чешском языке название автобусной остановки и ж/д станции.
  — деревня в Южночешском крае, Чехия.